Johann Sixt ist der Name folgender Personen:

* Johann Abraham Sixt (1757–1797), deutscher Komponist
 Johann Andreas Sixt (1742–1810), deutscher Theologe und Philologe